Il singolare del torneo di tennis Pescara Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Massimo Cierro che ha battuto in finale Magnus Larsson 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Wostenholme (primo turno)
 Alejandro Aramburu (primo turno)
 Claudio Mezzadri (primo turno)
 Simone Colombo (primo turno)

 Carlos Costa (secondo turno)
 Francisco Roig (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Nicklas Kulti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pescara Challenger 1989